|-
| 145101 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145102 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145103 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145104 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145105 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145106 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145107 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145108 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145109 - || || 9 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145110 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145111 - || || 9 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145112 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145113 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145114 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145115 - || || 9 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145116 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145117 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145118 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145119 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145120 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145121 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145122 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145123 - || || 12 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145124 - || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145125 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145126 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145127 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145128 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145129 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145130 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145131 - || || 13 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145132 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145133 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145134 - || || 12 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145135 - || || 13 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145136 - || || 14 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145137 - || || 13 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145138 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145139 - || || 11 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145140 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145141 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145142 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145143 - || || 12 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145144 - || || 12 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145145 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145146 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145147 - || || 14 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145148 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145149 - || || 15 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145150 - || || 15 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145151 - || || 13 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145152 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145153 - || || 15 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145154 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145155 - || 2005 HD || 16 d'abril de 2005 | Cordell-Lorenz || Cordell-Lorenz
|-
| 145156 - || 2005 HO || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145157 - || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145158 - || || 28 d'abril de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 145159 - || || 27 d'abril de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 145160 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145161 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145162 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145163 - || || 28 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145164 - || || 30 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145165 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145166 - || 2005 JL || 3 de maig de 2005 | Wrightwood || J. W. Young
|-
| 145167 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145168 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145169 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145170 - || || 5 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145171 - || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145172 - || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145173 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145174 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145175 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145176 - || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145177 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145178 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145179 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145180 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145181 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145182 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145183 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145184 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145185 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145186 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145187 - || || 1 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145188 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145189 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145190 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145191 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145192 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145193 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145194 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145195 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145196 - || || 4 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145197 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145198 - || || 4 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145199 - || || 4 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145200 - || || 4 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-|}

5